Иустина Ивановна Загвоздкина (1908 — 30 октября 1985, Семипалатинск) — русская советская актриса, народный артист Казахской ССР (1964).

Биография 
С юных лет принимала активное участие в любительских спектаклях. В 1934 году окончила актёрскую студию при Тюменском драматическом театре.

В 1934-1939 годах работала в театрах Тюмени, Липецка и Белгорода.

В 1939-1983 годах — актриса Семипалатинского областного русского театра драмы, где выступала в различных ролях.

Творчество 
 «Любовь Яровая» (К. А. Тренёва) — Дунька
 «Барабанщица» (А. Д. Салынского) — Тузикова
 «Калиновая роща» (А. Е. Корнейчука) — Ага Щука
 «Абай» (М. О. Ауэзова и Л. С. Соболева) — Еркежан
 «Не называя фамилий» (В. П. Минко) — Диана Михайловна
 «Звезда падучая» (Д. Ф. Черепанова) — Фетинья
 «Лес» (А. Н. Островского) — Улита
 «Поздняя любовь» (А. Н. Островского) — Шаблова
 «Власть тьмы» (Л. Н. Толстого) — Матрёна
 «Слуга двух господ» (К. Гольдони) — Смеральдина
 «День чудесных обманов» (Р. Шеридана) — Дуэнья.

Признания и награды 
 Заслуженный артист Казахской ССР (1955)
 Народный артист Казахской ССР (1964)

Примечания 

Народные артисты Казахской ССР
Заслуженные артисты Казахской ССР